Ann Taylor peut faire référence à:

 Ann Taylor (1757–1830), écrivain anglais
  (1782–1866), poète et écrivain pour enfants, fille de ce qui précède
  (1936), actrice et chanteuse britannique
  (1936), personnalité de la radio américaine
 Ann Taylor (1947), femme politique britannique
 , administratrice néo-zélandaise de netball, voir 
  , détaillant de vêtements américain qui utilise la marque Ann Taylor

Voir aussi
Annie Taylor
Ann Taylor Allen, professeur d'histoire allemande